Kapitan Alatriste (powieść)
 Kapitan Alatriste (film)